Апостольский экзархат в США () — экзархат Сиро-маланкарской католической церкви с центром в городе Нью-Йорк, США. Кафедральным собором Апостольского экзархата в США является собор святого Иоанна Златоуста.

История 

14 июля 2010 года Святой Престол учредил Апостольский экзархат для верующих Сиро-маланкарской католической церкви, проживающих в США.

Епископы Апостольского экзархата 

 епископ Thomas Naickamparampil (14.07.2010 — по настоящее время)

Источник 

 Annuario Pontificio, Ватикан, 2005
 Бюллетень «Stampa della Santa Sede» об учреждении Апостольского экзархата в США

Ссылки 

  Информация 

Восточнокатолические епархии США
Религия в Нью-Йорке
Епархии Сиро-маланкарской католической церкви